

Biologie 

Coquille Saint-Jacques, assorti d'une précision géographique, est un terme qui peut faire référence en français à plusieurs espèces de coquillages bivalves du genre Pecten.

 Coquille Saint-Jacques - Pecten maximus (en France),  en anglais
 Coquille Saint-Jacques atlantique - voir Pecten maximus
 Coquille Saint-Jacques méditerranéenne - Pecten jacobaeus
 Coquille Saint-Jacques néozélandaise - Pecten novaezelandiae

Attention, le mot «  », souvent traduit en « Coquille Saint-Jacques », désigne indifféremment en anglais tous les coquillages de la famille des Pectinidés

Commerce 
 « Saint-Jacques » ou « noix de Saint-Jacques » sont des appellations commerciales pouvant désigner de nombreuses espèces de Pectinidés comestibles dont les coquilles Saint-Jacques au sens biologique, mais aussi des pétoncles.

Gastronomie 
 La coquille Saint-Jacques est un plat québécois fait de pétoncles et de crevettes.

Héraldique et ornementation 
 
 La coquille Saint-Jacques (symbole) est un symbole connu depuis l'Antiquité, et que l'on retrouve aussi bien en architecture, en héraldique, que liée aux pèlerinages vers Saint-Jacques de Compostelle.

Notes et références

Voir aussi 
 Pétoncle
 Vanneau
 Peigne